Maria Teresa Burbon (1667–1672) – córka Ludwika XIV i Marii Teresy Hiszpańskiej
 Maria Teresa Burbon (1778–1851) – królowa Francji
 Maria Teresa Burbon (1726–1746) – córka Filipa V Hiszpańskiego i Elżbiety Farnese, żona Ludwika Ferdynanda Burbona,
 Maria Teresa de Vallabriga(1759–1820) – córka José Ignacia de Vallabriga y Español i Josefy Stuart de Rozas y Drummond de Melfort
 Maria Teresa Burbon-Sycylijska (1772–1807) – cesarzowa rzymsko-niemiecka
 Maria Teresa Burbon (1882–1912) – córka Alfonsa XIII Hiszpańskiego i Marii Krystyny Austriaczki

Zobacz też 
 Maria Teresa
 Maria Teresa Habsburg